Московский христианский театр музыки и драмы «Левитикон» — один из театров Москвы, существующий на идейной основе христианства. Основан в 2005—2006 годах сегодняшним художественным руководителем Саввой Старковским. Театр в настоящее время переживает период становления и роста, и в ближайшем будущем может возглавить Союз христианских театральных деятелей.

Деятельность 
Театр является основателем ежегодного Международного Христианского Театрального Фестиваля «Мистерия», проходящего при поддержке правительства Москвы, Союза театральных деятелей РФ, Союза христианских театральных деятелей. Согласно заявлениям организаторов: «цель фестиваля — возрождение церковного театра. Более 20 театров с постановками из мировой классики и современной драматургии приедут со всех уголков России и зарубежья для того, чтобы быть вместе, поделиться опытом, секретами мастерства и показать свои новые работы… <…> …Наш фестиваль, как и театр в целом межконфессионален. В нем принимают участие театры из православных, католических, лютеранских, протестантских и других церквей».

Согласно заявлениям СМИ, в рамках фестиваля состоится также выставка работ христианских художников, благотворительный концерт всемирно известного скрипача из Финляндии Сергея Попова, ведущие педагоги театральных вузов России проведут мастер-классы и семинары.

Отзывы 
 Роман Лункин::

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра
 Театриум на Алексеевской. В Москве прошел уникальный фестиваль христианских театров «Святая Мистерия» на portal-credo.ru
 Интервью с художественным руководителем театра Саввой Старковским на news.invictory.org
 Статья об открытии Первого Международного Христианского Театрального Фестиваля на ru.christiantoday.com

Театры, основанные в 2005 году
Левитикон
Левитикон